B 100 bezeichnet:
 Bundesstraße 100 in Deutschland
 Drautal Straße in Österreich
 Bundesstraße B 100 in Australien, die Great Ocean Road
 die Spiegelreflexkamera Praktica B 100

B100 speziell:
 Biodiesel, in reiner Form

B-100 steht für:
 Blackburn B-100 (auch G.A.L. 65 Universal Freighter Mk.2), Prototyp eines taktischen Mittelstreckentransportflugzeugs der RAF, Variante der Blackburn Beverley

Abkürzung